El Monumento a India Catalina se encuentra en Cartagena de Indias, Colombia, en donde se puede admirar su belleza y miles de turistas pasan a tomarse fotografías con ella, además de averiguar más de su historia y raíces.

Historia 
El creador del Festival de Cine de Cartagena, Víctor Nieto, ordenó en 1961 la creación de una estatuilla para el Festival que finalmente elaboró el maestro Héctor Lombana en honor a la india Catalina. En 1974, el mismo Víctor Nieto ordenó al escultor español Eladio Gil Zambrana crear un monumento a mayor escala en bronce para reconocer sus características y mantenerla presente toda la vida.

Hasta septiembre de 2011, la estatua se encontraba en la intersección de la Avenida Pedro de Heredia y la Avenida Venezuela, de donde fue trasladada 12 metros para darle paso al sistema de transporte masivo Transcaribe. Dicho traslado ha causado inconformidad entre varios habitantes de la ciudad, incluyendo al mismo Eladio Gil, escultor de la estatua en 1974, quienes realizaron una marcha y protestas debido a este traslado.

Actualmente el monumento está instalado cerca de allí, en el parque India Catalina, Cartagena; en la intersección de la avenida Pedro de Heredia y la avenida Venezuela con carrera 11.

Referencias

Enlaces externos 

Monumentos de Colombia